Чернышо́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Чернышова, Венера Михайловна (род. 1954) — советская лыжница и биатлонистка.
 Чернышова, Надежда Петровна (род. 1951) — советская гребчиха, призёр Олимпийских игр.
 Чернышова, Наталья Александровна (род. 1956) — советская и российская журналистка и общественный деятель.
 Чернышова, Оксана Валерьевна (род. 1989) — российская волейболистка и спортивный менеджер.
 Чернышова, Полина Ильинична (род. 1993) — российская актриса театра и кино.

См. также